Olga de Grèce peut désigner plusieurs membres de la famille royale de Grèce :
 Olga de Grèce (1851-1926) née Olga Constantinovna de Russie, grande-duchesse de Russie puis reine des Hellènes après son mariage avec le roi Georges I de Grèce (1845-1913) ;
 Olga de Grèce ( - ), princesse de Grèce et de Danemark ;
 Olga de Grèce (1903-1997), princesse de Grèce et de Danemark puis princesse de Yougoslavie après son mariage avec le régent Paul de Yougoslavie (1893-1976) ;
 Olga de Grèce (1971), « princesse de Grèce » et « duchesse d'Aoste » après son mariage avec le prince Aimon de Savoie-Aoste (1967).

Homonymie dynastique